Vinaròs kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vinaròs (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Vinaròs (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar